Łabunie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Łabunie, une gmina rurale du powiat de Zamość
 Łabunie, un village et chef-lieu de la gmina de même nom